Dorieus van Sparta, de zoon van de Spartaanse koning Anaxandridas
Dorieus van Rhodos, de zoon van Diagoras van Rhodos
Dorieus (dichter), een Grieks dichter